L'aïmag de Zavkhan (mongol bichig :  mongol cyrillique :  ISO-9 :  ) est une des 21 provinces de Mongolie. Elle est située au nord du pays. Sa capitale est Uliastai.

Une partie du bassin du lac Uvs Nuur, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, se trouve sur le territoire de cette province.

Districts

Références 

Province en Mongolie